Colombiana steht für:

 Colombiana (Film), ein französischer Actionfilm von Olivier Megaton (2011)
 Colombiana (Getränk), eine Limonade mit Cola-Geschmack aus Kolumbien
 Columbiana, ein Flamencostil, siehe Palo (Flamenco)#Cantes de ida y vuelta

Siehe auch:
 Columbiana